La movida puede referirse a:
 La movida madrileña, un movimiento sociocultural que tuvo lugar en Madrid en la década de 1980.
 La movida viguesa, un movimiento sociocultural que tuvo lugar en Vigo en la década de 1980.
 La movida manchega, un movimiento sociocultural que tuvo lugar en Puertollano y su comarca en la década de 1980. También fue conocido como La Movida Popera.
 La movida murciana, un movimiento sociocultural que tuvo lugar en Murcia en la década de 1980.
 La Movida, álbum de varios intérpretes editado en 1999.
 La movida, serie dramática de la televisión británica cuyo título original es Hustle.
 La movida del Festival, programa satélite del Festival de Viña del Mar emitido por Canal 13.
 La movida, programa de variedades conducido por Verónica Castro, transmitido por el Canal de las Estrellas en 1991.
 La Movida, programa de música conducido por Jorge Puig, transmitido por Red Guaraní y la RPC en 1995 hasta 2005.